NKU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nkaus (Lesotho)